Софи Гробёль (, ; род. 30 июля 1968, Фредериксберг, Дания) — датская актриса кино, телевидения и театра, многократный лауреат премий «Роберт» и «Бодиль». Наиболее известна главной ролью в телесериале «Убийство».

Биография 
Софи Гробёль родилась в 1968 году в Фредериксберге в семье архитекторов. Её брат  стал режиссёром. Отец Софи бросил её мать ещё до рождения дочери. Впоследствии она вышла замуж за маоистского архитектора. В юности Софи изучала богословие и работала в книжном магазине. В 17-летнем возрасте она откликнулась на объявление в газете и снялась в фильме «Волк на пороге» о Поле Гогене. За эту роль она удостоилась премий «Роберт» и «Бодиль». Несмотря на отсутствие специального образования, с тех пор Гробёль начала актёрскую карьеру. В 1987 году она появилась в фильме «Пелле-завоеватель». В 1994 году она повторно получила обе ведущие кинопремии Дании за роль в фильме Sort høst.

С 2007 года по 2012 года Гробёль исполняла ведущую роль в телесериале «Убийство». Эта роль принесла ей международную известность. В 2013 году снялась в британском телесериале «Фортитьюд». В августе 2014 года она дебютировала на сцене в роли Маргариты Датской в Эдинбурге. В 2018 году снялась в психологическом триллере режиссёра Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».

Гробёль развелась со своим мужем режиссёром Якобом Тюсеном в 2006 году. У неё есть сын Брор и дочь Гудрун.

Избранная фильмография

Примечания 

Лауреаты премии «Бодиль»
Киноактрисы Дании